Le Connex ou Fau Cuchet est un sommet du massif du Taillefer, dans les Alpes françaises, à l'extrémité septentrionale de la montagne du Conest.

Situé entre Saint-Georges-de-Commiers et Saint-Pierre-de-Mésage, il marque l'entrée dans la vallée de la Romanche en créant un verrou avec l'extrémité sud-ouest du massif de Belledonne.

Notes et références

Liens externes 
 Géologie de la Montagne du Conest

Sommet des Alpes françaises
Sommet en Isère
Massif du Taillefer
Matheysine